Лебединый рыцарь () — по нижнерейнскому сказанию рыцарь, являющийся в лодке, запряжённой лебедем, из неведомой страны, освобождающий княжескую дочь от ненавистного жениха и вступающий с ней в брак, но вынужденный её покинуть, так как она, невзирая на запрет, старается допытаться его происхождения. Персонаж многих средневековых сочинений.

 Рыцарь Лебедя () — герой средневековых легенд, один из семерых близнецов, превращённых в лебедей. В немецкой мифологии — Лоэнгрин, в брабантской — Элиас (Helias).
 Во французском романе «Roman du chevalier au cygne» (XII век; изд. Брюссель, 1846—1848) сказание относится к Готфриду Бульонскому.
  — сочинение Конрада Вюрцбургского, действие происходит в Нимвегене и во времена Карла Великого.

См. также 
 «Лебединое озеро»
 Хоэншвангау («высший лебединый край») — замок в южной Баварии.

Примечания